Vicioso ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Vicioso (* 1977), spanischer Radrennfahrer 
 Chiqui Vicioso (* 1948), dominikanische Schriftstellerin und Soziologin
 Luchy Vicioso, dominikanische Sängerin